Бронислав Домбровский  (1903—1992) — польский актёр и театральный режиссёр.

Биография 
Бронислав Домбровский родился 24 ноября 1903 года в городе Бельцы (ныне Молдавия).

Учился в драматической школе в Познани. На театральной сцене дебютировал в 1921 году. С 1921 по 1925 год был актёром Польского театра в Познани. Затем год работал в Польском театре в Варшаве. Также работал в «Театре Вельки» (Львов), в театре им. Словацкого и  (Краков), а также в . Сезон 1939 года служил на сцене театра на Погулянке в Вильно, в 1939—1941 играл на сцене Польского драматического театра во Львове.

В 1932 году начал режиссёрскую деятельность. В ранних постановках проявилось влияние творчества А. Я. Таирова и Е. Б. Вахтангова.

Во время Второй мировой войны руководил театром в городе Львов, с 1945 года в театре города Катовице.

В 1947—1950 и в 1955 году был директором театра имени Юлиуша Словацкого в Кракове.

В 1950—1953 гг. преподавал на кафедре кинорежиссуры театральной академии в Варшаве. В 1963—1968 гг. — ректор Государственной высшей актёрской школы в Кракове.

В 1970 году поставил в Киеве комедию «Месть» Александра Фредро.

Роли в театре 
 «Свадьба» Выспянского. Режиссёр: Бронислав Домбровский — Станьчик
 «Два театра» Шанявского. Режиссёр:  — Директор

Постановки в театре 
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира
  — «Свадьба» Выспянского
  — «Клятва» Выспянского
  — «Овечий источник» Лопе де Вега
  — «Три сестры» А. П. Чехова
  — «Горштынский» Словацкого

Примечания 

Лауреаты Государственной премии ПНР
Родившиеся в Бессарабии